Okręty US Navy o nazwie USS  "Thrush":

 Pierwszy "Thrush" (AM-18) był trałowcem typu Lapwing, który był w służbie, z przerwami, w latach 1919-1945.
 Drugi "Thrush" (MSC-204) był trałowcem typu Redwing, który był w służbie w latach 1955-1975.

Thrush